Томас Стивен Миддлдитч (; род. 10 марта 1982, Нельсон, Канада) — канадский актёр, комик и сценарист. Наиболее известен по роли Ричарда Хендрикса в телесериале «Кремниевая долина», принёсшую ему номинацию на прайм-таймовую премию «Эмми» в 2016 году.

Жизнь и карьера 

Миддлдитч родился и вырос в Нельсоне, Канада. Учился в школе исполнительского мастерства Колледжа Джоржа Брауна в Торонто, но бросил учёбу. Актёрскую карьеру начинал в Чикаго в качестве импровизатора и актёра в скетчах, также снимался в различных рекламных роликах. В 2009 году получил свою первую роль в фильме «Нянька по вызову». Настоящую же известность актёру принесла роль Ричарда Хендрикса в телесериале «Кремниевая долина».

Личная жизнь 
C 22 августа 2015 Миддлдитч женат на Молли Гейтс, художнице по костюмам.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Канады